Ислочь:
 Ислочь — река в Белоруссии, протекает по территории Минской и Гродненской областей.
 «Ислочь» — белорусский футбольный клуб из Минска.

См. также 
 «Ислочь-РГУОР» — женская футбольная команда из Минска.